Johannes Kirchring ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kirchring (der Ältere), deutscher Schreibmeister, Rechenmeister und Kalligraf 
 Johannes Kirchring (der Jüngere), deutscher Schreibmeister und Maler